Schemmann ist der Familienname von:

 Hermann Schemmann (1842–1910), Hamburger Senator und Kaufmann
 Jörg Schemmann (* 1959), deutscher Maler und Zeichner
 Michael Schemmann (* 1970), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Nadine Schemmann (* 1977), deutsche Designerin und Illustratorin